Vetreria – azienda che opera nel settore del vetro effettuando le lavorazioni necessarie per ottenere il prodotto finito
Vetreria – frazione capoluogo di Mignanego (GE), toponomasticamente identificata anche come "Mignanego"
Vetreria – frazione di Monteforte Irpino (AV)
Vetreria da laboratorio – serie di oggetti e apparecchiature, tradizionalmente fatte di vetro, usate per esperimenti e altri lavori scientifici, soprattutto nei laboratori di chimica e di biologia